«Мастер спорта России» (МС) — федеральное спортивное государственное звание первой категории в Российской Федерации.
Следующее вышестоящее звание — Мастер спорта России международного класса.

Нормы присвоения звания 
Для присвоения звания МС обязательным условием является выполнение разрядного норматива.

Порядок присвоения 
Спортивное звание МС присваивается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта по представлению:
 органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта; документы проходят согласование с соответствующей общероссийской федерацией (союзом, ассоциацией), аккредитованной федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
 специально уполномоченными структурными подразделениями федеральных органов исполнительной власти — для ведомственных видов спорта.

В ряде субъектов Российской Федерации присваиваются спортивные звания по национальным видам спорта:
 Мастер спорта Республики Алтай;
 Мастер спорта Республики Коми;
 Мастер спорта Республики Саха (Якутия);
 Мастер спорта Республики Татарстан;
 Мастер спорта Удмуртской Республики;
 Мастер спорта Кубани;
 Мастер спорта Архангельской области.

Источники 
 ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (Положение о Единой всероссийской спортивной классификации)

Спортивные звания России